Манци ():

  — итальянский аббат и библиотекарь Барберианской библиотеки, издавший рукопись Да Винчи.
 Манци, Пьетро (; 1785—1839) — итальянский историк и переводчик.
 
 Пол Манци (род. 1963) — британский музыкант и вокалист итальянского происхождения.
 Манци, Элиос (род. 1996) — итальянский дзюдоист.

См. также 
 Манцы
 Музей Палаццо Манси (Mansi)
 Манси (значения)